Het seizoen 2011/12 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start eind augustus 2011 en eindigt in het voorjaar van 2012.

Gepromoveerde teams 
De kampioen in Tweede Klasse van vorig seizoen, KSK Heist, was een nieuwkomer. Ook Achterbroek VV, dat er vierde was geworden na Heist en de B-elftallen van Standard Fémina en Anderlecht, promoveerde.

Degraderende teams

Clubs 
Veertien ploegen speelden in 2011/12 in Eerste Klasse. De meeste clubs (11) kwamen uit Vlaanderen, slechts een club kwam uit Wallonië en twee uit Brussel. De best vertegenwoordigde provincie is Antwerpen met 4 clubs; West-Vlaanderen heeft er drie.

Eindstand 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, E: eindronde

Referenties 
 Website KBVB - Archief

2011/12
Competitievoetbal 2011/12